Срацимир
 Срацимир — деспот Крына, отец болгарского царя Ивана Александра и Елены Болгарской.
 Иван Срацимир — болгарский царь в 1356—1396 гг.;
 Срацимир — село в Болгарии;
 Срацимир — прежнее название села Срацимирово в Болгарии;